Spojení písmen H, A a L může označovat:

 Hardware abstraction layer – v informatice část software nabízející jednotné rozhraní na různě fungující hardware
 HAL (software) – název konkrétní implementace tohoto rozhraní
 HAL Laboratory – japonský výrobce videoher
 HAL (manga) – japonský soubor povídkových mang
 Jean Ven Robert Hal – je italský hudebník a skladatel elektronické hudby
 HAL 9000 – fiktivní počítač z filmu a románu 2001: Vesmírná odysea
 Hawaiian Airlines – ICAO kód letecké společnosti
 Hindustan Aeronautics Limited – indická společnost vyrábějící letadla
 Halliburton – kód NYSE
 Hal (planetka) – planetka s číslem 9000
 haléř – měnová jednotka
 Harold – zkrácená forma jména
 Henry (jméno) – zkrácená forma jména

Externí odkazy